Ґі́лберт або Гі́лберт () — англомовне прізвище германського походження. Бере початок від Giselbert, середньовічного особового імені, що побудоване з таких германських слів: gisil («застава», «заручник», «благородна молодь») і berht («яскравий», «відомий»). Це особове ім'я було популярне в Англії у середні віки. Прізвище іноді може бути американізованою формою численних схожих єврейських прізвищ. Прізвище також може походити з південних штатів Індії, де воно давалось християнськими місіонерами з Англії родинам Адівасі.

Відомі носії прізвища:
 Алан Ґілберт (;  1967) — американський скрипаль і диригент.
  (; 1937—2020) — англійський інженер-електронік, автор понад сорока винаходів.
 Бред Гілберт (;  1961) — американський тенісист та тренер, олімпійський медаліст (1988).
 Брюс Гілберт (;  1946) — британський музикант, гітарист, один із засновників британського пост-панк, артпанк-гурту «Wire».
 Волтер Гілберт (;  1932) — американський фізик, біохімік і молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії (1980).
 Вільям Гілберт:
 Вільям Гілберт (; 1544—1603) — англійський фізик, придворний лікар Єлизавети I і Якова I.
 Вільям Швенк Ґілберт (; 1836—1911) — британський драматург, лібретист, поет й ілюстратор.
 Гамфрі Гілберт (; 1539—1583) — англійський політик, військовик і мореплавець.
 Гленрой Гілберт (;  1967) — канадський бобслеїст та легкоатлет, що спеціалізується на спринті та стрибках у довжину, олімпійський чемпіон (1996).
 Грег Гілберт (;  1962) — канадський хокеїст.
 Густав Гілберт (; 1911—1977) — американський психолог і письменник.
 Дана Гілберт (;  1959) — колишня американська тенісистка.
 Ден Гілберт (;  1962) — засновник і глава правління компаній Rock Ventures і Quicken Loans Inc.
 Джон Гілберт:
 Джон Гілберт (, уроджений — Джон Сесіл Прінгл ; 1897—1936) — американський актор часів німого кіно.
 Джон Гілберт (; 1812—1845) — англійський натураліст і мандрівник.
 Елізабет Ґілберт (;  1969) — американська письменниця.
 Касс Ґілберт (; 1859—1934) — американський архітектор.
 Людвіг Вільгельм Гілберт (; 1769—1824) — німецький фізик.
 Меліса Гілберт (;  1964) — американська акторка, письменниця і продюсер.
 Сара Гілберт (, уроджена — Сара Ребекка Еблес, ;  1975) — американська акторка.
 Скотт Гілберт (;  1949) — американський біолог розвитку.
 Том Гілберт (;  1983) — американський хокеїст, захисник.
 Флоренс Гілберт (; 1904—1991) — американська акторка епохи німого кіно.
 Чарльз Гілберт:
 Чарльз Аллан Гілберт (; 1873—1929) — американський ілюстратор.
 Чарльз Генрі Гілберт (; 1859—1928) — американський іхтіолог і біолог.
 Чед Гілберт (;  1981) — американський музикант та композитор, соло-гітарист гурту «New Found Glory».

Вигадані персонажі 
 Елейна Ґілберт () — центральний персонаж серії романів Лізи Джейн Сміт «Щоденники вампіра».

Див. також 
 Гільберт

Примітки